Stroud si può riferire a:

Geografia 
 Stroud – località dell'Australia
 Stroud – città del Regno Unito
 Stroud – distretto non metropolitano del Regno Unito
 Stroud – città degli Stati Uniti d'America

Persone 
 Andrew Stroud – pilota motociclistico neozelandese
 Byron Stroud – bassista canadese
 Carsten Stroud – scrittore e giornalista canadese
 Don Stroud – attore statunitense
 Jared Stroud – calciatore statunitense
 John Stroud – ex cestista statunitense
 Jonathan Stroud – scrittore britannico
 Red Stroud – giocatore e allenatore statunitense di pallacanestro
 Robert Stroud – criminale e ornitologo statunitense

Altro 
 Stroud and District Football League – lega calcistica inglese